Existen un total de 12 condados de Clark en los Estados Unidos. La mayoría de ellos tomaron el nombre de los hermanos George Rogers Clark, héroe militar, y de William Clark, explorador del oeste estadounidense.

 Condado de Clark, en Arkansas.
 Condado de Clark, en Dakota del Sur.
 Condado de Clark, en Idaho.
 Condado de Clark, en Illinois.
 Condado de Clark, en Indiana.
 Condado de Clark, en Kansas.
 Condado de Clark, en Kentucky.
 Condado de Clark, en Misuri.
 Condado de Clark, en Nevada.
 Condado de Clark, en Ohio.
 Condado de Clark, en Washington.
 Condado de Clark, en Wisconsin.